Sachsenhausen est un toponyme surtout connu pour le camp de concentration de Sachsenhausen.

Sachsenhausen est une municipalité allemande de Thuringe.

Sachsenhausen est aussi le nom de quartiers dans plusieurs villes d'Allemagne :

 Sachsenhausen (Francfort-sur-le-Main) , un quartier de Francfort, en Hesse
 Sachsenhausen (Giengen), un quartier de Brenz, en Bade-Wurtemberg
 Sachsenhausen (Wertheim), un quartier de Wertheim, en Bade-Wurtemberg
 Sachsenhausen (Oranienburg), un quartier d'Oranienburg en Brandebourg (où était installé le camp de concentration)
 Sachsenhausen (Biedenkopf), un quartier de Biedenkopf, en Hesse
 Sachsenhausen (Gilserberg), un quartier de Gilserberg, en Hesse
 Sachsenhausen (Waldeck), un quartier de Waldeck, en Hesse